Тюй — село в Чернушинском районе Пермского края. Административный центр Тюинского сельского поселения.

Село находится примерно в 26 км к востоку от центра города Чернушки на реке Тюй.

История 
Населённый пункт известен с 1820-х гг.

Население 
В 1869 году численность населения составляла 346 человек.

В 2005 году численность населения составляла 620 человек.

По результатам переписи 2010 года численность населения составила 475 человек, в том числе 236 мужчин и 239 женщин.

Примечания 

Населённые пункты Чернушинского района